Пётр Иванович Боженов (12.07.1904 — 28.01.1999) — российский учёный,  заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской премии. Почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук.

Родился в г. Карачев. Окончил Семипалатинский рабфак и Ленинградский политехнический институт (1929). 
Работал в Ленинградском институте сооружений, в Госстрое и Наркомстрое СССР. 

С 1944 г. в Ленинградском инженерно-строительном институте (ЛИСИ): с 1952 по 1957 г.  директор, в 1952-1984 зав. кафедрой строительных материалов.

С 1957 руководитель Ленинградского филиала Академии строительства и архитектуры СССР.
Профессор, доктор технических наук, почетный академик Российской академии архитектуры и строительных наук.

Работы в области технологии неорганических силикатных материалов.
Первый доказал возможность производства портландцемента из нефелинового шлака. 
Автор 10 монографий, более 250 научных трудов И 40 изобретений.

Доктор технических наук (1953), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1965). 
Лауреат Ленинской премии (1962) и Премии Совета Министров СССР (1987). 

Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», многими медалями.

Источники 

 Боженов Петр Иванович на странице «Деятели Брянского края»
 

Почётные члены РААСН
Похороненные на Литераторских мостках
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета